Мунцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мунцевичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Мунцевичи — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.